Santoso ist der Familienname folgender Personen:

 Aboeprijadi Santoso, niederländisch-indonesischer Journalist
 Budi Santoso (* 1975), indonesischer Badmintonspieler
 Claudia Emmanuela Santoso (* 2000), indonesische Sängerin
 Mona Santoso (* 1982), US-amerikanische Badmintonspielerin indonesischer Herkunft
 Simon Santoso (* 1985), indonesischer Badmintonspieler